«Назад в будущее» — третий студийный альбом российского и испанского хип-хоп-исполнителя kizaru, выпущенный 21 сентября 2018 года на лейбле Sony Music Entertainment. Единственным гостем альбома стал Смоки Мо с песней «Не беспокой».

Клипы 
25 сентября 2018 года вышел видеоклип на песню «Долгий путь», в котором Kizaru на фоне живописных пейзажей повествует о пройденном им пути.

5 марта 2019 года вышел видеоклип на песню «Fishscale», в котором Kizaru среди горы белого порошка, в честь которого и назван трек.

Список треков

Чарты

Примечания 

Хип-хоп-альбомы Испании
Альбомы Kizaru
Альбомы на русском языке